
Belfast è una città del Regno Unito, capitale dell'Irlanda del Nord. 

Si può riferire anche a:

Cinema 
 Belfast - film del 2021 diretto da Kenneth Branagh

Geografia 

 Belfast Lough – insenatura marina, su cui si affaccia la capitale nordirlandese Belfast

 Belfast – comunità dell'Isola del Principe Edoardo;

 Belfast – città del Maine;
 Belfast – città dello Stato di New York;
 Belfast – township della Pennsylvania;

 Belfast – città della provincia di Mpumalanga;
 Belfast – città della provincia del Limpopo.

Musica 
 Belfast – album dei Mägo de Oz (2004)
 Belfast – singolo dei Boney M. (1977)
 Belfast – traccia dell'album Made in England di Elton John (1995)

Militaria 
 HMS Belfast – incrociatore leggero della Royal Navy della seconda guerra mondiale.

Altro 
 Belfast Giants – squadra di hockey su ghiaccio di Belfast.
 Belfast Telegraph – quotidiano britannico pubblicato a Belfast.
 Short Belfast – aereo da trasporto prodotto negli anni 1960.